Атбаса́рский райо́н () — административная единица на западе Акмолинской области Казахстана. Административный центр — город Атбасар.

География 
Атбасарский район расположен в западной части Акмолинской области. Его площадь составляет 1063 тысячи гектаров, из них земли сельскохозяйственного назначения — 1018 тыс. га, в том числе пашни — 419 тыс. га, пастбищ — 531 тыс. га, сенокосных угодий — 38 тыс. га, залежи — 29 тыс. га.

Территорию района занимают южная часть Кокшетауской возвышенности (300—450 м над уровнем моря), Атбасарская равнина и северная часть Тенизской равнины. На территории района 12 пресноводных озёр; протекают реки Ишим, Жабай, Жыланды, Терисаккан, Кайракты, Шортанбай. Почвы в основном тёмно-каштановые. Произрастают: ковыль, типчак, полынь, кермек, осока, вейник, тростник. Обитают: волк, лисица, заяц, суслик, тушканчик, ондатра; из птиц водятся гусь, утка, лебедь, куропатка и другие.

История

История до XX века 
Древнейший человек стал селиться на территории современного Атбасарского района в эпохе неолита (атбасарская культура).

С 1969 года Северо-Казахстанская Археологическая Экспедиция под руководством В. Ф. Зайберта открыла около 100 памятников каменного века в долинах притоков реке Ишим (Жабай, Аршалы, Колутон). Исследование Тельманского микрорайона близ г. Атбасар привело к открытию 18 памятников каменного века. Около села Покровка обнаружено поселение Саргалы (VIII—VII вв. до н. э.). Вблизи села Самарка находятся курганы, датируемые ранним железным веком. В окрестностях Атбасара встречаются каменные изваяния тюркской культуры — «балбалы» — относящиеся к VII—XII векам. Археологические памятники средневекового периода представлены мазарами.

В период с XIII по XVIII века земли Атбасара принадлежали казахским кочевникам, основным занятием которых было скотоводство.

По завершении присоединения Казахстана к Российской империи году Атбасарский уезд, как часть Акмолинской области, получил своё название в 1878 году. В 1870 году были основаны сёла Ново-Александровка и Покровка, в 1879 году — Мариинское (переименовано в Мариновку), Владимиро-Борисовка, Сергеевка, Николаевка, Полтавка, Кочубеевка (переименовано в Советское).

Новейшая история 
Постановлением ВЦИК от 17 января 1928 года был ликвидирован Атбасарский уезд и 28 сентября образован Атбасарский район в составе Акмолинского округа с административным центром в городе Атбасаре. При образовании 20 февраля 1932 года Карагандинской области район вошёл в её состав, а 29 июля 1936 года был передан в состав Северо-Казахстанской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 октября 1939 года была образована Акмолинская область, за счёт части территории Карагандинской и Северо-Казахстанской областей с центром в городе Акмолинске. С образованием Акмолинской области Атбасарский район был включён в неё.

В 1954 году в связи с осуществлением плана освоения целинных земель район начал интенсивно экономически развиваться.
Л. И. Брежнев, который в то время являлся вторым, а затем первым секретарём компартии Казахстана, писал в мемуарах «Целина»: «…Из Кустаная я отправился в поездку по целинным областям, районам, совхозам, где всюду шёл сев. На станциях Есиль и Атбасар застал в буквальном смысле столпотворение. Пропускная их способность была совершенно несоразмерна количеству поступающих грузов… Множество грузов прибывало и в районный центр Атбасар. Старинный, пыльный, открытый всем ветрам городишко с низкими домами и чахлой зеленью принимал эшелоны с техникой, лесом, цементом, деталями домов, полевыми вагончиками, металлом, бензином, семенами, продовольствием и товарами — принимал не только для собственных целинных хозяйств, но и для трёх смежных районов. На разгрузку эшелонов было мобилизовано всё население городка…» «…жил, трудился в самом что ни на есть тихом городке, заброшенном в глухой, опалённой солнцем степи, и жизнь эта текла тоже тихим, размеренным ходом. Но вот наступил 1954 год, и городок оказался в эпицентре целинных дел, на виду у всей страны…»

Климат 

Средняя дата перехода температуры через  (наступление климатической весны) — 10 апреля, через  — 22 апреля.

Средняя дата перехода температуры через  (наступление климатического лета) — 25 мая.

Средняя дата перехода температуры через  (наступление климатической осени) — 2 сентября.

Средняя дата перехода температуры через  (наступление климатической зимы) — 25 октября.

Административное деление 

Атбасарский район как административно-территориальная единица включает в свой состав 1 город, 2 села и 11 сельских округов.

Населённые пункты 
В Атбасарском районе 30 населённых пунктов (1 город, 1 станция, 1 аул и 27 сёл).

В 1989 году в Атбасарском районе насчитывалось — 53 населённых пунктов.

Упразднённые населённые пункты 
 село Славинка — исчезло в 1990 годы.
 село Большой Мойнак — ликвидировано в 2006 году.
 село Ждановка — ликвидировано в 2006 году.
 село Кайракты — ликвидировано в 2006 году.
 село Людмиловка — ликвидировано в 2006 году.
 село Пригородное — ликвидировано в 2006 году.
 село Смирновка — ликвидировано в 2006 году.
 село Николаевка — ликвидировано в 2009 году.
 село Пролетарка — ликвидировано в 2009 году.
 87 разъезд — ликвидирован в 2013 году.
 село Каражар — ликвидировано в 2014 году.
 село Садубек — ликвидировано в 2014 году.
 село Шункырколь — ликвидировано в 2014 году.
 село Третьяковка — ликвидировано в 2019 году.

Население 

Урбанизация

В городских условиях (город Атбасар) живут 58,88 % (28 402) населения района.

Национальный состав

Половозрастной состав 
По данным Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года:

 Мужчин — 24 671 (48,39 %). Женщин — 26 310 (51,61 %).

Экономика 
Промышленные предприятия сконцентрированы в городе Атбасар: локомотивное депо, ремонтно-механические мастерские, завод железобетонных конструкций, керамзитовый
завод, швейная фабрика, завод безалкогольных напитков, типография и другие. Атбасарский район — крупный производитель зерна. Имеется историко-краеведческий музей. По территории Атбасарского района проходит железная дорога Карталы — Аркалык — Астана, автомобильная дорога Астана — Алматы.

Уроженцы Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы 
  Панков, Василий Игнатьевич (1925—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). Родился в селе Ковылянка.
  Курманов, Акан (1918—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Родился в селе Косбармак
  Капленко, Василий Петрович (31.03.1914, пос. Новопалестиновка — 03.11.1984,  Пугачёвка Ракитнянского района Киевской области Украины) — кавалер ордена Славы трёх степеней.

Интересные факты 

 Атбасар неоднократно упоминается в мемуарах Л. И. Брежнева «Целина»: «…Из Кустаная я отправился в поездку по целинным областям, районам, совхозам, где всюду шёл сев. На станциях Есиль и Атбасар застал в буквальном смысле столпотворение. Пропускная их способность была совершенно несоразмерна количеству поступающих грузов… Множество грузов прибывало и в районный центр Атбасар. Старинный, пыльный, открытый всем ветрам городишко с низкими домами и чахлой зеленью принимал эшелоны с техникой, лесом, цементом, деталями домов, полевыми вагончиками, металлом, бензином, семенами, продовольствием и товарами — принимал не только для собственных целинных хозяйств, но и для трёх смежных районов. На разгрузку эшелонов было мобилизовано всё население городка…» «… жил, трудился в самом что ни на есть тихом городке, заброшенном в глухой, опалённой солнцем степи, и жизнь эта текла тоже тихим, размеренным ходом. Но вот наступил 1954 год, и городок оказался в эпицентре целинных дел, на виду у всей страны…»
 В 1973 году на кладбище в Атбасаре появился памятник из чёрного и розового мрамора родителям супруги Д. А. Кунаева ― Зухры Шарифовны. На нём высечено: «Дорогим родителям… от детей, 1973 год». 
 Полдень в Атбасаре наступает в 13.26 (UTC+6), то есть расхождение действующего времени с местным средним солнечным временем составляет +1 час 26 минут. Для сравнения полдень наступает: в Усть-Каменогорске в 12.30, в Астане — 13.14, в Кокчетаве — 13.22, в Кустанае — 13.46.
 Несмотря на своё малое население, город занимает большую территорию для такой численности в силу особенностей архитектуры (велика доля среди зданий частных домов одноэтажной застройки).
 По численности населения Атбасар занимает 44-е место в Казахстане и 4-е в Акмолинской области (после Кокшетау, Степногорска и Щучинска). В Целиноградской области город занимал 2-е место и только в середине 70-х годов уступил его Степногорску.
 Улица Атбасарская есть в Астане (так же и Атбасарский переулок), Алма-Ате, Новокузнецке, Урус-Мартане и в самом Атбасаре.
 Один из районов на юго-западе города неофициально имеет такое же название, как и столица Великобритании — Лондон, который лежит на той же широте (51 °C. ш.), что и Атбасар, но имеет мягкий климат, как и во всей Западной Европе, который обусловлен воздействием тёплого океанического течения Гольфстрим. Зима в Лондоне такая же тёплая, как в городах севера субтропического пояса (например, Сочи), с абсолютным минимумом −16,6 °C, что на 1,3 градуса выше(!) средней температуры января (-17,9 °C) в Атбасаре.
 Самая низкая температура (абсолютный минимум) в Казахстане была зарегистрирована в городе Атбасар Акмолинской области — −57,0 °C.
 Январь 1969 года со средней температурой −31,7 °C был самым холодным за всё время наблюдения. Особенно суровой была вторая половина месяца. 
 Декабрь 2012 года со средней температурой −22,8 °C был одним из самых холодных за последнее время. В течение недели (с 13 по 19 число) дневные температуры составляли −30 °C-36 °C, ночные опускались ниже −40 °C. 
 Декабрь 2015 года со средней температурой −5,3 °C был самым тёплым за всё время наблюдения, а также почти на 2 градуса теплее(!) ноября этого же года, что кажется невероятным для городов с резко континентальным климатом. 
 В 2014 году произошло одно из самых больших наводнений в истории Атбасара. Из-за резкого потепления 8-9 апреля до +14 °C степные талые воды интенсивно хлынули в р. Жабай, где ещё не растаял лёд, и подтопили 559 домов на 12 улицах города.
 17-18 апреля 2017 года очередное наводнение разрушило насыпную утрамбованную дамбу длинной около 15 км и высотой до 7 метров. Критический уровень воды был превышен на 2,5 метра, что на 80 сантиметров выше уровня 2014 года.
 Согласно одному из американских планов атомной войны против СССР, Атбасар (наряду с другими городами) был намечен как цель для воздушного удара.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Атбасарский район — цифры и факты